Hilibadalu (Ulu Moro O), een plaats in Indonesië
Hilibadalu (Umbunasi), een plaats in Indonesië
Hilibadalu (Ulugawo), een plaats in Indonesië